Der Eurobowl XXI war das Endspiel der 21. Saison der European Football League. Am 1. Juli 2007 empfingen die Dodge Vikings Vienna im heimischen Stadion die Marburg Mercenaries. Mit einem 70:19-Sieg holten sich die Vikings mit einem Punkterekord ihren vierten Eurobowl-Sieg in Folge.

Scoreboard

Weblinks 
 Spielbericht auf der offiziellen Website des American Football Verbandes Hessen.

21
American-Football-Veranstaltung 2007
American-Football-Wettbewerb in Österreich
Sportveranstaltung in Wien
Stadion Hohe Warte
Marburg Mercenaries